Lekkoatletyka na Igrzyskach Afrykańskich w 2003 – zawody lekkoatletyczne, które były rozgrywane w Abudży w Nigerii.

Rozegrano 23 konkurencje męskie i 22 kobiece. Kobiety po raz pierwszy rywalizowały w chodzie na 20 kilometrów zamiast chodu na 10 kilometrów.

Rezultaty

Mężczyźni

Kobiety

Tabela medalowa

Uwagi

Bibliografia 
 
 
 

Igrzyska Afrykańskie 2003
2003 w lekkoatletyce
Lekkoatletyka w Nigerii
2003